Mjortvyje dusji () er en sovjetisk spillefilm fra 1960 af Leonid Trauberg.

Medvirkende 
 Vladimir Belokurov - Tjitjikov
 Viktor Stanitsyn
 Boris Livanov - Nozdrjov
 Aleksej Gribov - Sobakevitj
 Anastasija Zujeva - Korobotjka

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1960
Dramafilm fra Sovjetunionen
Komediefilm fra Sovjetunionen